Isotow (alternative Schreibweise: Isotov), ist der Familienname folgender Personen:

 Daniil Maximowitsch Murawjew-Isotow (* 2008), russischer Schauspieler
 Danila Sergejewitsch Isotow (* 1991), russischer Schwimmer
 Eduard Konstantinowitsch Isotow (1936–2003), russischer Schauspieler
 Sergei Petrowitsch Isotow (1917–1983), russischer Luftfahrtingenieur